Australian Open 2000 – pierwszy w sezonie wielkoszlemowy turniej tenisowy, który rozegrano w Melbourne w dniach  17–30 stycznia, na twardych kortach Melbourne Park. Była to 88 edycja rozgrywek.

Zwycięzcą zawodów singlowych w konkurencji u mężczyzn został Andre Agassi, dla którego był to szósty wielkoszlemowy tytuł, a drugi w Melbourne. U kobiet najlepsza była Lindsay Davenport, dla której był to trzeci, a zarazem i ostatni wygrany turniej Wielkiego Szlema. Zawody deblowe u mężczyzn zwyciężył duet Ellis Ferreira–Rick Leach. Dla Ferreiry był to jedyny wielkoszlemowy tytuł, natomiast piąty dla Leacha oraz trzeci na kortach w Australii. Turniej debla wśród pań wygrała para Lisa Raymond–Rennae Stubbs, które odniosły swoje pierwsze wielkoszlemowe zwycięstwa.

Zwycięzcy

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Turnieje juniorskie

Gra pojedyncza chłopców

Gra pojedyncza dziewcząt

Gra podwójna chłopców

Gra podwójna dziewcząt

Bibliografia 
 
 

Australian Open 2000